Álbuns
Tonight (álbum de David Bowie)
Tonight (álbum de Toby McKeehan)
Tonight: Franz Ferdinand
Tonight (EP) - do grupo sul-coreano BIGBANG

Canções
Tonight (canção de Def Leppard)
Tonight (canção de Jay Sean)
Tonight (canção de Jonas Brothers)
Tonight (canção de Lasgo)
Tonight (canção de Luna Sea)
Tonight (canção de Iggy Pop)
Tonight (canção de Big Bang)
Ou ainda:
Tonight, Tonight - dos Smashing Pumpkins
Tonight/Miss You Nights - do grupo irlandês Westlife
Tonight (I'm Fuckin' You) - do cantor espanhol Enrique Iglesias

Desambiguação